Эдуард Берзин: Берзин, Эдуард Оскарович (1931—1997) — советский учёный, доктор исторических наук, автор работ по истории и культуре Юго-Восточной Азии.
 Берзин, Эдуард Петрович (1894—1938) — советский государственный деятель, первый директор Дальстроя.